Berryland ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Berryland (New Jersey), im Gloucester County
 Berryland (North Carolina), im Orange County